Романята — название населённых пунктов в России:
 Романята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Романята — деревня в Чайковский Пермского края.